

Cucina 
 Camembert – formaggio prodotto in Normandia, considerato uno degli emblemi gastronomici della Francia

Geografia 
 Francia
 Camembert – comune nella regione della Normandia

Altro 
 Camembert Electrique – album registrato dai Gong nel 1971
 Parigi-Camembert –  corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge in Francia